Ravassard est un patronyme porté notamment par :

 Noël Ravassard (né en 1935), homme politique français.